Есаулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Есаулово — село в Берёзовском районе Красноярского края.
 Есаулово — деревня в Талдомском районе Московской области.